PT-17 – wersja polskiego czołgu PT-91 
 Stearman PT-17 Kaydet – dwupłatowy samolot szkolno-treningowy